Rudenz steht für:

 Rudenz (Giswil), ein Ortsteil der Gemeinde Giswil im Kanton Obwalden
 Burgruine Rudenz, eine Burgruine in der Obwaldner Gemeinde Giswil
 Schloss Rudenz, ein Schloss aus dem 13. Jahrhundert in der Gemeinde Flüelen im Kanton Uri
 ein Wohnquartier in der Gemeinde Meiringen in Berner Oberland
 die Figur Ulrich von Rudenz in dem Drama Wilhelm Tell von Friedrich Schiller, siehe Wilhelm Tell (Schiller)

Rudenz ist der Name eines ritteradligen Geschlechts des Berner Oberlands:
 Johann von Rudenz († 1382), Ritter auf Schloss Rudenz in Flüelen
und der Familienname von:
 Johann Nepomuk Wirz von Rudenz (1766–1841), Schweizer Politiker